Aniston 

 Nicole Aniston – attrice pornografica statunitense
 Jennifer Aniston – attrice e produttrice cinematografica statunitense
 John Aniston – attore americano di origine greca

Pagine correlate 

 Anniston